Coppa Bernocchi 2021 – 102. edycja wyścigu kolarskiego Coppa Bernocchi, która odbyła się 3 października 2021 na trasie o długości ponad 197 kilometrów, biegnącej wokół miasta Legnano. Impreza kategorii 1. Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2021
Kolarstwo we Włoszech
2021 we Włoszech